P4 steht für:
 Elsaß-Lothringische P 4, Lokomotive
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Aruba
 Pentium 4, Mikroprozessor der Firma Intel
 Korres P4, Prototyp eines Sportwagens
 Opel P4, deutsches Automodell
 Peugeot P4, französischer Geländewagen
 Rover P4, britischer Pkw
 Protofour, ein Standard für Modelleisenbahnen (in Großbritannien, 1:76)
 P4, eine Flatfile-Datenbank, die im HP OpenView ServiceCenter-System verwendet wird
 P4, Propaganda quattro, eine Geheimloge in Italien, siehe Propaganda Due #P4
 P4 (Programmiersprache), eine Programmiersprache zur Beschreibung sog. Software Defined Networks
 P4 Portable Pascal Compiler, ein Vorgänger des verbreiteten UCSD Pascal
 DR P4, ein Radiosender aus Dänemark
 P4 Radio Hele Norge, norwegischer Radiosender
 Sveriges Radio P4, ein Radiosender aus Schweden
 Pacific-4, die Ursprungsunterschreiber der Transpazifischen strategischen wirtschaftlichen Partnerschaft, siehe Transpazifische Partnerschaft #Vorbild TPSEP
 Air Peace (IATA-Code), nigerianische Fluggesellschaft
 People-Public-Private Partnership, mit partizipativen Elementen versehene öffentlich-private Partnerschaft

P4 steht für:
 Summenformel von Weißem Phosphor, siehe Phosphor #Weißer Phosphor

 steht für:
 Papyrus 4

Siehe auch:
 PIV

P4